Сеймица — название нескольких населённых пунктов:
 Сеймица — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Сеймица — деревня в Солнцевском районе Курской области.